Aristokles () steht für:

Künstler und Handwerker:
 Aristokles (attischer Bildhauer), attisch-archaischer Bildhauer
 Aristokles (Bildhauer, 6. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Bildhauer des 6. Jahrhunderts v. Chr.
 Aristokles aus Sikyon, griechischer Erzbildner des 6. Jahrhunderts v. Chr.
 Aristokles aus Kydonia, griechischer Bildhauer des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr.
 Aristokles (Sohn des Kleoitas), griechischer Bildhauer der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr.
 Aristokles (Bildhauer, 4. Jahrhundert v. Chr.), wohl griechischer Bildhauer des 4. Jahrhunderts v. Chr.
 Aristokles (Sohn des Nikomachos), griechischer Bildhauer gegen Ende des 1. Jahrhunderts v. Chr. und Beginn des 1. Jahrhunderts

Philosophen, Rhetoriker, Philologen und Musiker:
 Aristokles (Musikgelehrter), griechischer Musikgelehrter gegen Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr.
 Aristokles aus Rhodos, griechischer Redner und Grammatiker der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr.
 Aristokles von Messene, griechischer Peripatetiker der frühen römischen Kaiserzeit
 Tiberius Claudius Aristokles (Aristokles aus Pergamon), Peripatetiker des 2. Jahrhunderts